São Paulo Indy 300 — новый этап серии IRL IndyCar, дебютировавший в календаре в 2010 году в качестве стартового этапа нового сезона.

История 
О проведении этапа было официально объявлено 25 ноября 2009 — этап станет первой гонкой серии не на территории Северной Америки и Японии, и эта гонка стала первой гонкой американских чемпионатов на машинах с открытыми колёсами в Бразилии, со времен Rio 200 на трассе Жакарепагуа серии CART, в последний раз прошедшей в 2000 году. Команды серии получат неплохие призовые за участие и полную компенсацию всех транспортных расходов.

Трасса расположено в сан-паульском округе Сантана, известном в автогоночом мире, как место рождения таких непоследних лиц в бразильском и мировом автоспорте, как Айртон Сенна и Шико Ланди.

Победители прошлых лет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнования (пор.)
 Информационный сайт соревнования (пор.)

Этапы IRL IndyCar в Бразилии